Bruck an der Leitha (district)
 Bruck an der Leitha (gemeente)